

Села:
 Чижівка — Житомирська область, Звягельський район
 Чижівка — Хмельницька область, Ізяславський район
 Чижівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Чижівка — Чернігівська область, Ріпкинський район

Чижівка () — мікрорайон у Заводському районі міста Мінська

Див. також 
 Чижівка-Арена